Taiojni (Primórie), localitat del territori de Primórie, a Rússia
 Taiojni (Kémerovo), localitat de la província de Kémerovo, a Rússia
 Taiojni (Kamtxatka), localitat del territori de Kamtxatka, a Rússia